Název Lískovec má více sídel: 
 Lískovec (Frýdek-Místek) – místní část statutárního města Frýdek-Místek v okrese Frýdek-Místek
 Lískovec (Koryčany) – místní část města Koryčany v okrese Kroměříž
 Lískovec (Ujčov) – místní část obce Ujčov v okrese Žďár nad Sázavou
 Lískovec (Lučina) – zaniklá osada v okrese Domažlice
 Brno-Nový Lískovec – městská část v Brně
 Brno-Starý Lískovec – městská část v Brně

a vrchol:
 Lískovec (Hanušovická vrchovina) - vrchol 778 m v Hanušovické vrchovině a okrese Ústí nad Orlicí

Externí odkazy